Lista över religionstillhörighet i Indien vid folkräkningen 1991

Någon mätning kunde inte göras i Jammu och Kashmir på grund av inre oroligheter i denna delstat.

Kultur i Indien
Religioner efter delstat och befolkningsandel

en:Religion in India
pt:Religiões da Índia
ru:Религия в Индии